Szwajcaria:
 Anwil – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Sissach

Osoby:
 Fritz Jakob von Anwil – niemiecki rycerz
 
Inne:
 Anwil – firma transportowa z Poznania
 Anwil S.A. – przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą we Włocławku
 Anwil Włocławek – polski klub koszykarski

Zobacz też:
 Anvil